Composiet (tandheelkunde), het materiaal om een gaatje in een tand of kies te vullen
Composiet (materiaal), meer in het algemeen een materiaal uit verschillende delen samengesteld, vaak in lagen, bijvoorbeeld glasvezel in een matrix van bindmiddel
Composietenfamilie, een plantenfamilie waarvan de bloemen samengesteld zijn uit meerdere kleine bloemen 
Composietvideo, het totale videosignaal
Composiete orde, een zuil die een mengvorm is van de Ionische en de Korinthische zuil